Годе:

Топонимы 
 Годе — город на юго-востоке Эфиопии, в регионе Сомали. Входит в состав зоны Годе.
 Годе — одна из 9 зон региона Сомали, Эфиопия.

Персоналии 
 Годе, Бенуа (род. 1979) — канадский боксёр.
 Годе, Дерек (род. 1989) — канадский футболист.
 Годе, Лоран (род. 1972) — французский писатель и драматург.
 Годе, Робер (1866—1950) — швейцарский журналист, музыкальный критик и переводчик.
 Годе, Фредерик Луи (1812—1900) — швейцарский евангелический богослов.

См. также 
 Годе́ — фасон юбки, расклёшенной от линии бёдер или колена за счёт клиньев-годе.